68. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  4–8 października 1995 w kolumbijskim mieście Duitama. Były to pierwsze zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Wśród multimedalistów najlepszą okazała się Francuzka Jeannie Longo, która zdobyła dwa złote medale. 

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 7. miejsca przez Zenona Jaskułę w jeździe indywidualnej na czas. Postanowiono od następnych mistrzostw świata w Lugano w 1996 o wycofaniu – rozgrywanego od początku mistrzostw – wyścigu ze startu wspólnego amatorów.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1995 w kolarstwie
1995 w Ameryce Południowej
Sport w Kolumbii